Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1989 werd op 11 en 12 februari in het Gamle Frogner Stadion te Oslo gehouden.

Titelverdediger was de Amerikaan Eric Flaim, die op de ijsbaan van Medeo in Almaty wereldkampioen van 1988 was geworden. Leo Visser won zijn enige wereldtitel allround.

Eindklassement 

 * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1989
Langebaanschaatsen in 1989
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1989